Австралийская философия — философия Австралии на английском языке. Представлена такими именами как Артур Приор (Arthur Prior), Дэвид Армстронг (David Armstrong), Дж. Смарт (J.J.C. Smart), Фрэнк Джексон (Frank Jackson), Пассмор, Джон (John Passmore), Питер Сингер (Peter Singer), Женевьева Ллойд (Genevieve Lloyd), Фута Хелу (Futa Helu) и др.

Австралийская философия-это, прежде всего, академическая, неразрывно связанная с университетами, философия. Первая кафедра философии (Chair of Mental and Moral Philosophy) была создана в университете Мельбурна в 1886 году. Её возглавил Генри Лаури (Henry Laurie), бывший студент Эдинбургского университета. В университете Сиднея лекции по философии начали читаться с 1888 года.
Преемником Генри Лаури в 1911 году стал Бойс Гибсон (W. R. Boyce Gibson), который до этого учился в Иене и находился под влиянием взглядов Рудольфа Эйкена (1846—1926). После смерти Бойса Гибсона в 1935 году кафедру возглавлял (с 1935 по 1965 гг.) его сын Александр Бойс Гибсон.

Начиная с 1923 года, без перерывов в Австралии выходит журнал Australasian Journal of Philosophy (AJP) (до 1947 года журнал выходил как Australasian Journal of Psychology and Philosophy), ставший в настоящее время одним из ведущих философских журналов. С 1979 года журнал выходит четыре раза в год.

Литература 
 История философии: Учебник для вузов./ Под ред. А. С. Колесникова. СПб.: Питер,2010.-С.596-614. ISBN 978-5-49807-412-2
 Колесников А. С. Философия в Австралии: история, мыслители, проблемы // Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики. 2007. № 1/ 2. .С.5-33. http://www.jkhora.narod.ru/2007.1-2.html
 Богданова М. Е. Влияние Джона Андерсона на австралийскую философию 1930—1950 годов // ХОРА. Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики 2009. № 1.- С. 59-74.http://www.jkhora.narod.ru/2009-1.html
 Богданова М. Е. Противостояние Сиднея и Мельбурна в 1940-1950-х // V Российский философский конгресс «Наука. Философия. Общество» Материалы. Том II, Новосибирск, 2009. С.11-12.
 Лунева М. Е. Витгенштейн и мельбурнские интеллектуалы // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Серия Философия. № 4. Том 1. СПб., 2009. — С.67-75.
 Собанцев А. А. Положения дел как факторы истинности в онтологии Д. Армстронга // Известия Уральского государственного университета. Сер. 3, Общественные науки. — 2010. — N 4 (83). — С. 186-194.
 Oppy G., Trakakis N. N. (eds.) A Companion to Philosophy in Australia & New Zealand. 2010.
 R. A. Brown, Contemporary Philosophy in Australia. Muirhead library of Philosophy. L., 2004.
 C. A. J. Coady , ‘Australia, Philosophy in’, in E. Craig (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy (London, 1998).
 J. Franklin, Corrupting the Youth: A History of Philosophy in Australia. Melbourne, 2003.
 S. A. Grave , A History of Philosophy in Australia (St Lucia, Queensland, 1984).
 J. T. J. Srzednicki and D. Wood (eds.), Essays on Philosophy in Australia (Dordrecht, 1992).

Философия Австралии